Chełmiec ist ein polnischer Name und bezeichnet:

Orte:
 Chełmiec (Powiat Nowosądecki), Dorf (ab 1. Januar 2020: Stadt) im Powiat Nowosądecki, Woiwodschaft Kleinpolen
 Chełmiec (Sępopol), Siedlung im Powiat Bartoszycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Kolbitzen, Kreis Rastenburg, Ostpreußen
 Chełmiec (Kraśniczyn), Dorf im Powiat Krasnostawski, Woiwodschaft Lublin
 Chełmiec (Męcinka), Dorf im Powiat Jaworski, Woiwodschaft Niederschlesien, bis 1945: Kolbnitz, Kreis Jauer, Niederschlesien

einen Berg:
 Chełmiec (Berg), erloschener Vulkan bei Wałbrzych, Woiwodschaft Niederschlesien, bis 1945: Hochwald bei Waldenburg, Niederschlesien